|-
| (117301) 2004 VX4||||3 листопада 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117302) 2004 VP5||||3 листопада 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117303) 2004 VB10||||3 листопада 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117304) 2004 VR12||||3 листопада 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117305) 2004 VU15||||1 листопада 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (117306) 2004 VF21||||4 листопада 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117307) 2004 VY21||||4 листопада 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117308) 2004 VQ22||||4 листопада 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117309) 2004 VT22||||4 листопада 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117310) 2004 VA23||||5 листопада 2004||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (117311) 2004 VD23||||5 листопада 2004||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (117312) 2004 VO24||||3 листопада 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117313) 2004 VR26||||4 листопада 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117314) 2004 VD40||||4 листопада 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117315) 2004 VO55||||4 листопада 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117316) 2004 VM57||||5 листопада 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (117317) 2004 VL59||||9 листопада 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117318) 2004 VO62||||6 листопада 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117319) 2004 VR64||||10 листопада 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117320) 2004 VS64||||10 листопада 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117321) 2004 VU64||||10 листопада 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117322) 2004 VJ72||||4 листопада 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117323) 2004 VE78||||12 листопада 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117324) 2004 WW4||||18 листопада 2004||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (117325) 2004 WU8||||18 листопада 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117326) 2004 WV8||||18 листопада 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117327) 2004 WD9||||19 листопада 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117328) 2004 WH9||||21 листопада 2004||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| 117329 Спенсер (Spencer)||||9 грудня 2004||Жарнак||Обсерваторія Жарнак
|-
| (117330) 2004 XF8||||2 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117331) 2004 XF10||||2 грудня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117332) 2004 XX10||||3 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117333) 2004 XF11||||3 грудня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (117334) 2004 XK11||||3 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117335) 2004 XT11||||7 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117336) 2004 XP15||||9 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117337) 2004 XD17||||3 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117338) 2004 XF18||||8 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117339) 2004 XO20||||8 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117340) 2004 XM23||||8 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117341) 2004 XU26||||10 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117342) 2004 XJ38||||7 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117343) 2004 XR38||||7 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117344) 2004 XY40||||11 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117345) 2004 XO41||||11 грудня 2004||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (117346) 2004 XB48||||9 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117347) 2004 XF48||||10 грудня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117348) 2004 XF49||||11 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117349) 2004 XN61||||11 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 117350 Saburo||||13 грудня 2004||Астрономічна обсерваторія Ямаґата||Коїті Ітаґакі
|-
| (117351) 2004 XE63||||9 грудня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117352) 2004 XQ69||||10 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117353) 2004 XS73||||11 грудня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117354) 2004 XQ75||||9 грудня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117355) 2004 XT86||||14 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117356) 2004 XB87||||9 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117357) 2004 XG88||||10 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117358) 2004 XJ95||||11 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117359) 2004 XS102||||13 грудня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117360) 2004 XC103||||14 грудня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117361) 2004 XV103||||9 грудня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117362) 2004 XW103||||9 грудня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117363) 2004 XX104||||10 грудня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117364) 2004 XM105||||11 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117365) 2004 XR106||||11 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117366) 2004 XK107||||11 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117367) 2004 XO107||||11 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117368) 2004 XY119||||12 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117369) 2004 XL121||||14 грудня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117370) 2004 XC129||||14 грудня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117371) 2004 XK144||||12 грудня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117372) 2004 XH145||||13 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117373) 2004 XL145||||13 грудня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117374) 2004 XQ147||||13 грудня 2004||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (117375) 2004 XY148||||14 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117376) 2004 XP157||||14 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117377) 2004 XW158||||14 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117378) 2004 XZ163||||3 грудня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117379) 2004 XW169||||9 грудня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117380) 2004 XT174||||11 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 117381 Ліндавейленд (Lindaweiland)||2004 YU||18 грудня 2004||Обсерваторія Джанк-Бонд||Девід Гілі
|-
| (117382) 2004 YE2||||16 грудня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117383) 2004 YD4||||16 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117384) 2004 YD16||||18 грудня 2004||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (117385) 2004 YN20||||18 грудня 2004||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (117386) 2004 YV20||||18 грудня 2004||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (117387) 2004 YP21||||18 грудня 2004||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (117388) 2004 YB23||||18 грудня 2004||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (117389) 2004 YD23||||18 грудня 2004||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (117390) 2004 YK26||||19 грудня 2004||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (117391) 2004 YD31||||18 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117392) 2004 YV31||||19 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117393) 2004 YO32||||21 грудня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117394) 2004 YS33||||16 грудня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117395) 2004 YL35||||21 грудня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117396) 2005 AJ1||||1 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117397) 2005 AW1||||1 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117398) 2005 AZ2||||6 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117399) 2005 AO7||||6 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117400) 2005 AA8||||6 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|}

Див. також 
 Список астероїдів

117300